Chris Morgan – allenatore ed ex giocatore di football americano 
 Chris Morgan – calciatore nordirlandese nato nel 1976
 Chris Morgan –  allenatore di calcio e calciatore inglese nato nel 1977
 Chris Morgan – sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense